42. Mistrzostwa świata w Biathlonie 2008 odbyły się w szwedzkiej miejscowości Östersund, w dniach 9 - 17 lutego 2008 roku. Tak jak podczas mistrzostw w Anterselvie rozegranych zostało 11 konkurencji: 5 mężczyzn, 5 kobiet oraz 1 mieszana. Były to drugie mistrzostwa w tej miejscowości. Poprzednie odbyły się tu w 1970 roku. Mistrzostwa zostały zdominowane przez reprezentantów Niemiec, Norwegii i Rosji, którzy łącznie zdobyli 28 na 33 możliwych medali, w tym wszystkie złote.

Reprezentacje

Skład reprezentacji Polski

Mężczyźni 
 Tomasz Sikora (Dynamit Chorzów)
 Sebastian Witek (AZS-AWF Katowice)
 Adam Kwak (BKS WP Kościelisko)
 Krzysztof Pływaczyk (BKS WP Kościelisko)
 Łukasz Szczurek (BKS WP Kościelisko)

Kobiety 
 Krystyna Pałka (AZS-AWF Katowice)
 Magdalena Gwizdoń (BLKS Żywiec)
 Paulina Bobak (AZS-AWF Katowice)
 Weronika Nowakowska-Ziemniak (AZS-AWF Katowice)
 Agnieszka Grzybek (MKS Karkonosze Jelenia Góra)

Program mistrzostw

Wyniki mężczyzn

Sprint 10 km 
 Data / Początek: Sobota 9 lutego 2008 / 14:15 CET

Bieg na dochodzenie 12,5 km 
 Data / Początek: Niedziela 10 lutego 2008 / 14:15 CET

Bieg indywidualny 20 km 
 Data / Początek: Czwartek 14 lutego 2008 / 17:15 CET

Bieg masowy 15 km 
 Data / Początek: Niedziela 17 lutego 2008 / 12:00 CET

Sztafeta 4 × 7,5 km 
 Data / Początek: Sobota 16 lutego 2008 / 12:00 CET

Wyniki kobiet

Sprint 7,5 km 
 Data / Początek: Sobota 9 lutego 2008 / 11:00 CET

Bieg na dochodzenie 10 km 
 Data / Początek: Niedziela 10 lutego 2008 / 12:00 CET

Bieg indywidualny 15 km 
Bieg przełożono na czwartek 14 lutego na godzinę 14:05
 Data / Początek: Środa 13 lutego 2008 / 17:15 CET

Bieg masowy 12,5 km 
 Data / Początek: Sobota 16 lutego 2008 / 15:00 CET

Sztafeta 4 × 6 km 
 Data / Początek: Niedziela 17 lutego 2008 / 14:30 CET

Sztafeta mieszana

Sztafeta 2 × 6 km + 2 × 7,5 km 
 Data / Początek: Wtorek 12 lutego 2008 / 14:15 CET

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: 2008 World Championship 

Mistrzostwa świata w biathlonie
2008 w sportach zimowych
2008 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund